Machadinhensi – abitanti di Machadinho d'Oeste
Machadinhensi – abitanti di Machadinho